Deen (supermarkt), een Nederlandse supermarktketen
Deen (zanger), een Bosnische zanger
Denen, de inwoners van Denemarken

Personen
 Paul Deen (1915-1990), een Nederlands (hoorspel)acteur
 Helga Deen (1925-1943), een uit Duitsland afkomstige Nederlandse vrouw van Joodse komaf
 Marcella Deen (1988), een Nederlandse handbalster

Overig
 Dokter Deen, een Nederlandse dramaserie
 Studio Deen,  een Japanse animestudio